Esistono più comuni francesi con questo nome

Mondreville – Senna e Marna
Mondreville – Yvelines